Vernon (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Vernon (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Vernon (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Vernon (Kolumbia Brytyjska) – kanadyjskie miasto w dystrykcie North Okanagan
Miejscowości w USA:
 Vernon – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Lamar
 Vernon – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Apache
 Vernon – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Tolland
 Vernon – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Yuma
 Vernon – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Vernon – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Washington
 Vernon – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Marion
 Vernon – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Jennings
 Vernon – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Shiawassee
 Vernon – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Vernon – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Vernon – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Wilbarger
 Vernon – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Tooele
 Vernon – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha
 Vernon – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Windham
Gminy w USA:
 Vernon (ang. Vernon Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Tolland
 Vernon (ang. Vernon Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lake
 Vernon (ang. Vernon Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Hancock
 Vernon (ang. Vernon Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jackson
 Vernon (ang. Vernon Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jennings
 Vernon (ang. Vernon Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Washington
 Vernon (ang. Vernon Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dubuque
 Vernon (ang. Vernon Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Humboldt
 Vernon (ang. Vernon Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Palo Alto
 Vernon (ang. Vernon Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Van Buren
 Vernon (ang. Vernon Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wright
 Vernon (ang. Vernon Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cowley
 Vernon (ang. Vernon Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Isabella
 Vernon (ang. Vernon Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Shiawassee
 Vernon (ang. Vernon Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Dodge
 Vernon (ang. Vernon Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Clark
 Vernon (ang. Vernon Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Sussex
 Vernon (ang. Vernon Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Vernon (ang. Vernon Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder
 Vernon (ang. Vernon Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Walsh
 Vernon (ang. Vernon Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Clinton
 Vernon (ang. Vernon Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Crawford
 Vernon (ang. Vernon Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Scioto
 Vernon (ang. Vernon Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Trumbull
 Vernon (ang. Vernon Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford
 Vernon (ang. Vernon Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle
 Vernon (ang. Vernon Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Grant
 Vernon (ang. Vernon Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windham
 Vernon (ang. Vernon Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Vernon (ang. Vernon County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Vernon (ang. Vernon County) – w stanie Wisconsin
Parafie w USA:
 parafia Vernon (ang. Vernon Parish) – w stanie Luizjana
Hrabstwa w Australii:
 hrabstwo Vernon (ang. Vernon County) – w stanie Nowa Południowa Walia